Slovo indukce (z lat. in-ducere, vyvozovat) má více významů:

 logická indukce – způsob úsudku od konkrétních případů k obecnému zákonu v logice
 vědecká indukce – metoda vyvozování přírodních zákonů neúplnou indukcí (generalizací)
 matematická indukce – technika dokazování v matematice
 magnetická indukce – fyzikální veličina, která charakterizuje magnetické pole
 elektrická indukce – fyzikální veličina, která charakterizuje elektrické pole
 elektromagnetická indukce – fyzikální jev, vznik el. napětí vlivem změny magnetického pole
 elektrostatická indukce – fyzikální jev, uspořádání nábojů v látce vlivem elektrického pole
 dopravní indukce – nárůst dopravní poptávky způsobený nabídkou nové kapacity spojení, speciální případ indukce poptávky
 indukce ve zdravotnictví – ve smyslu vyvolání, např. indukce porodu nebo indukce astmatu aspirinem

Externí odkazy